Pat Carroll (1927–2022) amerikai színésznő
 Pat Carroll (1946–) ausztrál énekesnő